Duga, optička pojava
 Duge (Prozor-Rama, BiH), naselje u općini Prozor-Rama, BiH